Grundzeit steht für:
 Grundzeit (Arbeitsstudium), die Zeit für einen Auftrag
 Grundzeit (Tauchen), die Zeit zwischen Abtauchen und Beginn des Aufstiegs